Liste der Mitglieder des Rheinland-Pfälzischen Landtages (15. Wahlperiode)

Der Rheinland-Pfälzische Landtag bestand in der 15. Wahlperiode von 2006 bis 2011 aus 101 Mitgliedern.

Zusammensetzung 
Bei der Landtagswahl am 26. März 2006 gab es folgendes Ergebnis:

Präsidium 
 Präsident: Joachim Mertes (SPD)
 Vizepräsidenten: Hannelore Klamm (SPD), Heinz-Hermann Schnabel (CDU), Hans-Artur Bauckhage (FDP)

Die Zahl der Vizepräsidenten wurde von vier auf drei gesenkt.

Abgeordnete

Literatur 
 Landtag Rheinland-Pfalz (Hg.): Die Abgeordneten des Landtags Rheinland-Pfalz: 15. Wahlperiode. 2. aktualisierte Auflage, Mainz 2008

Landtag Mitglieder 15
 15